Spartacus se poate referi la:

 Persoane
 Spartacus, gladiator care a condus răscoala sclavilor în 73 î.Hr. - 71 î.Hr. din Republica Romană;
 Fratele Spartacus, numele de cod al lui Adam Weishaupt, scriitor german și fondator al Ordinului Iluminaților;

 Literatură
 Spartacus, roman istoric al lui Howard Fast;
 Spartacus, roman istoric al lui Raffaello Giovagnoli;
 Spartacus, roman istoric al lui Lewis Grassic Gibbon;

 Muzică și balet
 Spartacus (Spartak), balet de Aram Haciaturian;

 Film
 Spartacus, film din 1960 în regia lui Stanley Kubrick;
 Spartacus, film de televiziune din 2004;
 Spartacus, serial TV din 2010 produs de Starz TV; Spartacus este interpretat de Andy Whitfield și Liam McIntyre;

 Altele
 Spartakiadă, mișcare sportivă din blocul răsăritean, asemănătoare Jocurilor Olimpice;
 Liga Spartakistă, organizație de stânga, precursoarea Partidului Comunist German, numită astfel în cinstea lui Spartacus.

Dezambiguizare
Spartacus